Иткара — топоним:

 Иткара — река в Кемеровской области России.
 Иткара — деревня в Кемеровской области России.
 Иткара — село в Казталовском районе Казахстана.